1.0 steht für:

 1.0, die Versionsnummer für die erste stabile Version
 One Point Zero – Du bist programmiert, Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2004